Клеър Форлани () е английска актриса. По-известна е с участията си в „Скалата“, „Да срещнеш Джо Блек“ и „В името на Краля“"

Биография

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Английски актриси
Театрални актьори и актриси
Родени в Лондон